Rosenkirche steht für
 Kirche Sankt Paul und Unsere Liebe Frau zur Rose (Aalst, Belgien)
Rosenkirche (Belgrad)
 Rosenkirche St. Marien (Elende), (Bleicherode)
Siehe auch:
 Schneerosenkirche
 Rosenkapelle